Alla voce Galba corrispondono:

Persone 
Servio Sulpicio Galba pretore nel 187 a.C.
Servio Sulpicio Galba console del 144 a.C.
Servio Sulpicio Galba console nel 108 a.C.
Servio Sulpicio Galba pretore nel 91 a.C.
Servio Sulpicio Galba pretore del 54 a.C., legato di Giulio Cesare nelle Gallie e condannato con la lex Pedia nel 43 a.C.
Galba, re dei Suessioni al tempo delle campagne in Gallia di Giulio Cesare
Servio Sulpicio Galba console nel 33 d.C. ed imperatore romano nel 68-69 d.C.

Altro 
Galba è un genere della famiglia Lymnaeidae
 La "Galba" (termine corporativo dei militari o volontari come pompieri e protezione civile del nord Italia/ Ticino Svizzera), la colazione, pranzo o cena